Чемпионат Испании по футболу 1950/1951 — 20-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Атлетико» стал чемпионом Испании в 4-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 1038 голов.

Турнирная таблица

Потуровая таблица
  
</center>

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 13 голов
 «Атлетик Бильбао» — «Сельта»  — 9:4 (5-й тур, 8 октября 1950 года)
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов
 «Лерида» — «Валенсия»  — 1:6 (21-й тур, 4 февраля 1951 года)
 «Лерида» — «Реал Мадрид»  — 1:6 (5-й тур, 8 октября 1950 года)
 Самая крупная победа дома: 10 голов
 «Атлетик Бильбао» — «Лерида»  — 10:0 (11-й тур, 19 ноября 1950 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1951
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1950 году
Спорт в Испании в 1951 году